Сен-Сове́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 17 км на північ від Тулузи.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 638 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1715,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Пам'ятник 
Церква Св. Спасителя, історичний пам'ятник.

Посилання 

 Офіційний сайт Сен-Совер
 Сен-Совер на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Совер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Совер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Совер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Гаронна